Голубь мира — название символа.
 Белый голубь мира — символ мира (отсутствия войны).
 Голубь мира — символический рисунок Пабло Пикассо 1940-х годов.
 Голубь мира — скульптура в Сумгаите (Азербайджан).
 «Голубь мира» — международная премия, учреждённая международным общественным фондом «Мир без войн».